L'edizione 2001-02 del campionato jugoslavo fu la decima della Repubblica Federale di Jugoslavia e vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Zoran Đurašković (), con 27 reti.

Formula 
Le 18 squadre disputano un girone all'italiana andata-ritorno di 34 giornate complessive.

La vincitrice è campione di R.F.Jugoslavia.Le ultime 4 classificate retrocedono in Druga liga SR Jugoslavije 2002-2003.

Squadre partecipanti

Squadra campione

 Allenatore: Slavoljub Muslin

 Radovan Radaković
 Vuk Rašović
 Dragoljub Jeremić
 Igor Duljaj
 Dejan Ognjanović
 Milan Stojanoski
 Goran Trobok
 Andrija Delibašić
 Zvonimir Vukić
 Damir Čakar
 Miladin Bečanović
 Radiša Ilić
 Nenad Mišković
 Ivan Stanković
 Aleksandar Nedović
 Ivica Iliev
 Vladimir Ivić
 Ajazdin Nuhi
 Saša Ilić
 Dejan Rusmir
 Branko Savić
 Branimir Bajić
 Ljubiša Ranković
 Milan Milijaš
 Milivoje Ćirković
 Danko Lazović
 Đorđe Pantić

Fonte: partizan.rs

Classifica 

Legenda:
      Campione di R.F.Jugoslavia e qualificato alla UEFA Champions League 2002-2003 
      Qualificato alla Coppa UEFA 2002-2003 
      Qualificato alla Coppa Intertoto 2002 
      Retrocesso in Druga liga SR Jugoslavije 2002-2003 

Note:
3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta.

Classifica marcatori

Fonte: Gol(a) istina - Kraljevi strelaca

Risultati 

Fonte: rsssf.com

Note

Voci correlate
Druga liga SR Jugoslavije 2001-2002
Srpska Liga 2001-2002
Crnogorska liga 2001-2002
Kup Jugoslavije 2001-2002

Collegamenti esterni 
  Stagione 2001-02 su RSSSF
  Statistiche serbo/jugoslave 1946-2016  su soccerlibrary
  Stagione Partizan 2001-02 su partizan.rs
  Stagione Stella Rossa 2001-02 su redstarbelgrade.rs
  Stagione Vojvodina 2001-02 su fkvojvodina.com

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
Campionato jugoslavo di calcio
Campionato serbo di calcio
Campionato montenegrino di calcio